Longe (álbum de Pedro Abrunhosa)
Longe (álbum de Pólo Norte)

Desambiguações de música